Turniej rugby union na Igrzyskach Azjatyckich 2010 odbył się w chińskim Kantonie w dniach 21–23 listopada 2010 roku. Areną zmagań zarówno kobiet, jak i mężczyzn w siedmioosobowej odmianie tego sportu był Guangzhou University Town Stadium.

Rugby union w programie tych zawodów pojawiło się czwarty raz, po raz pierwszy natomiast zorganizowano turniej kobiet.

W rozegranych na Guangzhou University Town Stadium zawodach reprezentacje w pierwszym dniu rywalizowały w ramach grup systemem kołowym, po czym w drugim dniu nastąpiła faza pucharowa – cztery czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale.

Do turnieju w roli faworytek przystępowały ówczesne mistrzynie kontynentu i triumfatorki turnieju rugby 7 na Igrzyskach Azji Wschodniej 2009 – Chinki, choć i reprezentantki Kazachstanu, Tajlandii i Japonii w kilku wcześniejszych latach odnosiły triumfy w azjatyckich zawodach. Z kolei w zawodach męskich późniejszego triumfatora upatrywano w jednej spośród czterech reprezentacji – Japonii, Korei Południowej, Hongkongu i Chin. Dzień pierwszy potwierdził przedturniejowe przewidywania, faworyci bowiem wywalczyli lepsze pozycje przed ćwierćfinałami. Jedynym zespołem, który nie awansował do tej fazy byli Mongolczycy, dla których był to debiut reprezentacyjny. Ostatecznie złote medale przypadły Japończykom oraz reprezentantkom Kazachstanu.

Srebro zdobyte przez reprezentantów Hongkongu było ich pierwszym medalem w sportach drużynowych w historii startów w igrzyskach azjatyckich.

Podczas każdego dnia zawody oglądało 30 000 widzów.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Turniej mężczyzn

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały o miejsca 5–8

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Turniej kobiet

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały o miejsca 5–8

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny na Igrzyskach Azjatyckich 2010
Rugby union na igrzyskach azjatyckich
2010 w rugby union
Rugby union w Chinach